Кабе́ — фамилия французского или еврейского происхождения. Известные носители:

 Кабе, Поль (1815—1876) — французский скульптор.
 Кабе, Этьен (1788—1856) — французский философ, публицист, глава коммунистической школы.